Na economia, a Análise de Fluxo de Negócio é uma consulta de movimentos a ser negociados.

Finanças